Niemcy:
 Lichterfelde – dzielnica Berlina
 Lichterfelde – dzielnica gminy Altmärkische Wische, w kraju związkowym Saksonia-Anhalt, w powiecie Stendal
 Lichterfelde – dzielnica gminy Schorfheide, w kraju związkowym Brandenburgia, w powiecie Barnim

Inne:
 Lichterfelde – dzielnica willowa w Berlinie

Zobacz też:
 Berlin-Lichterfelde
 Groß-Lichterfelde